Arkitektur kan syfta på:

 Arkitektur – mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön
 Landskapsarkitektur – planering, gestaltning, projektering och förvaltning av landskapet

Teknik
 Datorarkitektur – beskriver hur en CPU (datorns centralprocessor) och andra centrala delar av datorn är uppbyggda
 Informationsarkitektur – en IT-term som syftar på den struktur som i förväg måste utarbetas
 IT-arkitektur – sättet att organisera resurserna och komponenterna i ett datorsystem
 Mjukvaruarkitektur – strukturen för programvara
 Systemarkitektur 
 Tjänsteorienterad arkitektur – ett distribuerat IT-system organiseras som en struktur av kommunicerande tjänster

Tidskrifter
 Arkitektur (tidskrift) – en tidskrift
 Arkitektur DK – en dansk arkitekturtidskrift